

Biologie 

 Une famille de vers polychètes marins :
 Gravette
 Gravette blanche
 Gravette dure
 Grande gravette

 La gravette, surnom pour l'huître plate d'Arcachon Ostrea edulis

Préhistoire 

 Site de la Gravette à Bayac (Dordogne) : site éponyme du Gravettien
 Pointe de la Gravette

Toponymie 
 Gravette, une municipalité de l’Arkansas aux États-Unis.